Дурасов — русская фамилия, в том числе дворянская (подробнее см. Дурасовы):

Известные носители 
 Дурасов, Александр Алексеевич (1779—1848) — вице-адмирал, член адмиралтейств-совета.
 Дурасов, Владимир Александрович (1935—2020) — министр цветной металлургии СССР (1986—1989).
 Дурасов, Геннадий Петрович (род. 1945) — собиратель русского народного творчества, этнолог, православный агиограф.
 Дурасов, Егор Александрович (1781—1855) — действительный тайный советник из рода Дурасовых.
 Дурасов, Лев Григорьевич (1918—1982) — актёр, режиссёр.
 
 
 
 Дурасов, Фёдор Алексеевич (1786—1856) — сенатор.

См. также 
 Дурасовы
 Дурасово